Эпштейн, Олег Ефимович (род. 1956) — советский, российский и американский тренер по фигурному катанию.
 Эпштейн, Олег Ильич (род. 1962) — российский фармаколог и гомеопат, член-корреспондент РАН (2016).